Ереклы () — вершина в Учалинском районе Башкортостана. Высота 517,5 м. Западно-северный склон лесистый, остальная часть вершины безлесная.

У западного склона селение Танычау (включившее в себя два селения с одним названием Ленинский). Гору с севера огибает одноимённая река (другое название Зириклы), с юга — Танычау.

Топографические карты

Примечания 

Горные вершины Учалинского района